Акага може да се отнася до:

 „Акага“ – българска музикална група
 Акага – български арктичен ледник